Западная Пруссия () может относиться к следующим территориям:
 Запад исторической прибалтийской области Пруссия.
 Западная Пруссия — провинция в составе государства Пруссия со столицей в городе Данциг, образованная в 1773 году на территории «Прусской Польши» и существовавшая до объединения в 1829 году с провинцией Восточная Пруссия в единую провинцию Пруссия одноимённого государства, а затем снова как самостоятельная провинция в 1878—1919 годы.
 Западная Пруссия — административный округ, созданный в 1919 году на восточных остатках провинции Западная Пруссия и включённый в состав провинции Восточная Пруссия после передачи основной территории бывшей Западной Пруссии в состав Польши. Округ существовавал до 1939 года и был упразднён после создания одноимённого рейхсгау.
 Позен-Западная Пруссия — провинция Пруссии, созданная в 1919 году из западных остатков бывших прусских провинций Западная Пруссия и Позен после передачи основной территории этих провинций в состав Польши. В 1938 году провинция была ликвидирована и разделена между провинциями Силезия, Померания (основная часть) и Бранденбург.
 Позен-Западная Пруссия — округ, созданный в прусской провинции Померания после ликвидации провинции Позен-Западная Пруссия на части её бывшей территории.
 Рейхсгау Данциг-Западная Пруссия — рейхсгау в составе Третьего рейха, образованное в 1939 году на территориях бывшего административного округа Западная Пруссия провинции Восточная Пруссия, а также аннексированного Вольного города Данцига и других частей Польши, составляющих ранее провинцию Западная Пруссия.